Qaser (o Qasr) Isawi (o Banat) è un podere fortificato antico, costruito dai Romani nella metà del terzo secolo in Libia nella vicinanza della città Misurata a sud della capitale Tripoli. 
Il podere di Isawi assomiglia molto a quello del esh-Shergi di Gheriat.

Collegamenti esterni

Fortezze della Libia
Misurata